Place Syntagma, une place d'Athènes
 Sýntagma (métro d'Athènes), une station du métro d'Athènes
 Syntagma musica, un ouvrage de théorie musicale écrit par Michael Praetorius
 Ensemble Syntagma, un ensemble de musique ancienne
 Ordre de bataille, formation de la phalange macédonienne en carrés de 16x16 phalangites.